Seminal puede referirse a:
 lo relativo a la semilla:
 Rudimento seminal;
 Cubierta seminal;
 lo relativo al semen:
 Vesícula seminal;
 Conducto seminal;
 Plasma seminal;
 Fecundo;
 Obra seminal, obra literaria u obra artística que produce desarrollos posteriores de importancia;
 Stenotarsus seminalis, especie de coleóptero.